Лос Арастрес има више значења:

 Лос Арастрес (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Арастрес (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Арастрес (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику